Guida ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio di Guida (1963–2014), venezolanischer Automobilrennfahrer
 Ernesto Guida (1926–2013), italienischer Filmschaffender
 George Guida (1924–2015), US-amerikanischer Sprinter
 Giovanni Guida (* 1992), italienischer Künstler
 Gloria Guida (* 1955), italienische Schauspielerin
 Marco Guida (* 1981), italienischer Fußballschiedsrichter
 Maria Guida (* 1966), italienische Leichtathletin
 Wandisa Guida (* 1935), italienische Schauspielerin